Села:
 Хомівка — Житомирська область, Житомирський район
 Хомівка — Луганська область, Сватівський район
 Хомівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Хомівка — Чернігівська область, Ніжинський район

 Хомівка — одна з назв села Хоменкове Перше Білокуракинського району Луганської області